Bird (engl. ‚Vogel‘) bezeichnet:
 Bird (Familienname), Personen mit diesem Familiennamen
 Spitzname des Jazzstars Charlie Parker
 Bird (Film), einen Film von Clint Eastwood
 Bird-Eröffnung, eine Eröffnung im Schachspiel
 E-Bird, einen Satelliten
 BIRD, einen Satelliten
 Ningbo Bird, einen chinesischen Mobiltelefonhersteller
 MH-6 Little Bird, einen Mehrzweck-Hubschrauber
 Bird Internet routing daemon, eine Software zum Verteilen von Routinginformationen in Netzwerken
 Kap Bird, Antarktika
 Mount Bird, Antarktika
 den Markennamen des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Buggymania
Bird (Unternehmen), ein Roller-Unternehmen aus Kalifornien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bird (Alabama), im Blount County (nicht mehr existent)
 Bird (Louisiana), im East Baton Rouge Parish
 Bird (New York), im Cattaraugus County
 Bird (Tennessee), im Wayne County (nicht mehr existent)
 Bird Cage, im Columbus County, North Carolina
 Bird City, im Cheyenne County, Kansas
 Bird Crossroad, im Sevier County, Tennessee
 Bird Fields, im Greenville County, South Carolina
 Bird Grove, im Nassau County, New York
 Bird Hill Estates, im Carroll County, Maryland
 Bird in Hand, im Lancaster County, Pennsylvania
 Bird Mill, im Lawrence County, Tennessee
 Bird River Beach, im Baltimore County, Maryland
 Bird Springs Chapter, im Navajo County, Arizona
 Bird Springs, im Ozark County, Missouri
 Brdo (Luže) (1939–45 Bird), Ortsteil von Luže, Tschechien

Sonstiges:
 Bird Baker Creek, Fließgewässer im Jefferson County, Oklahoma
 Bird Bank Creek, Fließgewässer im Georgetown County, South Carolina
 Bird Falls Branch, Fließgewässer im Swain County, North Carolina
 Bird Hollow Creek, Fließgewässer im Crawford County, Indiana
 Bird Nest Creek, Fließgewässer im Kay County, Oklahoma
 Bird Pond Slough, Fließgewässer im Bay County, Florida
 Bird Slough, Fließgewässer im Pike County, Illinois
 Bird Swamp, Fließgewässer im James City County, Virginia
 Bird Wing Run, Fließgewässer im Charlton County, Georgia
 Bird Island Lakes, See im Pasco County, Florida
 Bird Roost Pond, See im Dougherty County, Georgia
 Bird Creek Mine, Mine im Mineral County, Colorado
 Bird Nest and Village Belle Mine, Mine im Boulder County, Colorado
 Bird Road Quarry, Mine im San Joaquin County, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:
 Bird and Dinkelspiel Store, in Bird's Landing, Kalifornien, ID-Nr. 99001264
 Bird Hammock, in Wakulla Beach, Florida, ID-Nr. 72000357
 Bird Haven, in Charleston, West Virginia, ID-Nr. 84000393
 Bird Homestead, in Rye, New York, ID-Nr. 10000032
 Bird House, in Milton, Kentucky, ID-Nr. 83004845
 Bird Island Light, in Marion, Massachusetts, ID-Nr. 87002030
 Bird Kiln, in Leola, Arkansas, ID-Nr. 75000381
 Bird Octagonal Mule Barn, in Cropper, Kentucky, ID-Nr. 88002858
 Bird/Boyd Farm House, in Byron, Michigan, ID-Nr. 82000500
 Bird-in-Hand Hotel, in Bird-in-Hand, Pennsylvania, ID-Nr. 92000950
 Bird's Nest, in Cropper, Kentucky, ID-Nr. 88002859
 The Bird's Nest, in Newport, Rhode Island, ID-Nr. 82000130

Siehe auch:
 Bird Bluff
 Bird Island
 Bird Islands
 Bird Key
 Bird Lake
 Bird Ridge
 Bird River
 Bird Road
 Bird Rock
 Bird Saddle
 Bird Study
 Byrd
 Birt
 Birds
 Bert
 Burd
 Burt